Бакадевачи има више значења:

 Општина Бакадевачи (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Бакадевачи (Бакадевачи, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику